Ashleigh Barty e Casey Dellacqua erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

Chuang Chia-jung e Liang Chen hanno sconfitto in finale Nadežda Kičenok e Zheng Saisai per 4-6, 6-4, [12-10].

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Chuang Chia-jung /  Liang Chen (campionesse)
  Nadežda Kičenok /  Zheng Saisai (finale)

  Raquel Kops-Jones /  Taylor Townsend (semifinale)
  Jocelyn Rae /  Anna Smith (semifinale)

Wildcard 

  Agata Barańska /  Victoria Muntean (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Strasbourg 2015
WTA Tour 2015